Бейре:

 Бейре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Бейре — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.